

Biologie 
Senna peut désigner :
 un genre végétal : Senna (genre)

Patronyme 
 deux pilotes d'automobiles de compétition :
 Ayrton Senna (1960-1994) : champion de Formule 1 
 Bruno Senna (1983-) : pilote automobile, neveu du précédent
 Marcos Senna (1976-) :  un joueur de football espagnol 
 Senna Guemmour (1979-) : une chanteuse allemande (Monrose)
 un prénom berbère : Senna
 un cognomen latin

 un personnage de la trilogie Everworld, évoquée dans le titre du premier volume À la recherche de Senna

Autres 
 Senna, documentaire sur la vie du champion brésilien de Formule 1 Ayrton Senna sorti en 2010.
 Mclaren Senna, une voiture.

Homonymie de patronyme